Belchior - cantor, compositor e professor brasileiro
 Belchior (futebol de areia) - jogador da Selecção Portuguesa de Futebol de Praia
 Belchior (rei mago) - um dos personagens que teriam visitado Jesus logo após o seu nascimento, trazendo-lhe presentes
 Belchior (álbum de 1974) - álbum de estreia do cantor e compositor brasileiro Belchior, lançado em 1974

Desambiguação